Виттенберг ():
 Виттенберг — город в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт;
 Виттенберг (район) — административный район в федеральной земле Саксония-Анхальт;

фамилии 
 Виттенберг, Альфред (1880—1952) — немецкий скрипач
 Виттенберг, Арвид (1606—1657) — граф Швеции, фельдмаршал и тайный советник Швеции
 Виттенберг, Генри (1918—2010) — американский борец, чемпион Олимпийских игр в Лондоне (1948)
 Виттенберг, Отто (1834—1918) — немецкий ландшафтный архитектор
 Виттенберг, Соломон Яковлевич (1852—1879) — российский революционер-народник
 Тауенцин фон Виттенберг, Богислав Фридрих Эмануэль (1760—1824) — прусский генерал

См. также 
 Виттенберге
 Виттенберген
 Витенберг